Großer Pohlsee bezeichnet:

 Pohlsee (auch Großer Pohlsee), See nördlich der Ortschaft Langwedel im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Großer Pohlsee (Langen Brütz), See in der Gemeinde Langen Brütz im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern